Одиноков Федір Іванович (1913—1994) — російський актор.
 Одинокова-Бережна Любов Іванівна (при народженні Бережна, 24 липня 1955) — українська гандболістка, олімпійська чемпіонка.